Сейни (, ) — город в Румынии в составе жудеца Марамуреш.

История 
Населённый пункт в этих местах существовал с XIV века. В 1605 году собственником городка стал Джорджо Баста, в 1657 году — Ежи Себастьян Любомирский. В 1717 году он был сожжён татарами, и восстановился лишь долгое время спустя.

В 1988 году населённый пункт получил статус города.

Известные уроженцы 
 Бела Бай (1907—1999) — венгерский фехтовальщик, призёр чемпионата мира

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Марамуреш (жудец)